Майтубек () — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Майтубек — село в Байганинском районе Актюбинской области.
 Майтубек — село в Уланском районе Восточно-Казахстанской области.
 Майтубек — село в Жанибекском районе Западно-Казахстанской области (до 2007 года Августовка).
 Майтубек — село в Казталовском районе Западно-Казахстанской области.
 Майтубек — село в Майском районе Павлодарской области.